Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 2017-2018 est la  de ce championnat qui constitue le  du handball français.

La compétition est remportée par l'ASB Rezé Handball qui est promu en Nationale 1 en compagnie de l'HBC Gien Loiret, du Réveil de Nogent, de l'AS Folschviller, du CS Annecy-le-Vieux et de l'USAM Nîmes Gard. Les 2 derniers seront relégués en Nationale 3.

Résultats

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Poule 5 

|}

Poule 6 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 

2017-2018
Handball M4
Championnat M4
France M4